4400 může být:
 4400 (seriál, 2004) – americký televizní seriál z let 2004–2007
 4400 (seriál, 2021) – americký televizní seriál z let 2021–2022